Чачич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Чачич (8 августа 422 — предп. 487) — правитель Баакульского царства майя.

 Чачич, Анте (род. 1953) — хорватский тренер.
 Чачич, Радимир (род. 1949) — хорватский политик и предприниматель.